Aschoff ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Aschoff (1899–1972), deutscher Politiker (DVP, FDP), Bundestagsabgeordneter
 Diethard Aschoff (1937–2021), deutscher Historiker und Judaist
 Ernst Friedrich Aschoff (1792–1863), Apotheker und Kassier im Norddeutschen Apothekerverein, Sohn von Ludwig Philipp Aschoff
 Eva Aschoff (1900–1969), deutsche Kunstbuchbinderin und Schriftkünstlerin
 Friedrich von Aschoff (1789–1854), preußischer Generalmajor
 Friedrich von Aschoff (Politiker)  (1864–1955), preußischer Landrat
 Friedrich Aschoff (* 1940), deutscher evangelischer Pfarrer und Autor
 Hans-Georg Aschoff (* 1947), deutscher Historiker
 Heinrich Aschoff (1893–1958); deutscher Landwirt und Gerechter unter den Völkern
 Hermann Höpker-Aschoff (1883–1954), deutscher Politiker (DDP, FDP) und erster Präsident des Bundesverfassungsgerichts
 Hugo von Aschoff (1829–1906), preußischer Generalmajor
 Jürgen Aschoff (1913–1998), deutscher Physiologe, Verhaltensphysiologe und Mitbegründer der Chronobiologie
 Jürgen C. Aschoff (* 1938), deutscher Neurologe
 Karl Aschoff (1867–1945), deutscher Apotheker und Pionier der Radontherapie
 Ludwig Aschoff (1866–1942), deutscher Pathologe
 Ludwig Philipp Aschoff (1758–1827), Apotheker und Gründungsmitglied Norddeutscher Apothekerverein
 Michael Lichtwarck-Aschoff (* 1946), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Otto von Aschoff (1871–1930), preußischer Landrat
 Peter Aschoff (* 1965), deutscher evangelischer Theologe, Mitbegründer der Elia-Gemeinschaft, Autor und Vorreiter der Emerging Church-Bewegung
 Volker Aschoff (1907–1996), deutscher Nachrichtentechniker und Rektor der RWTH Aachen
 Wilhelm Aschoff (1723–1788), preußischer Beamter
 Wulf Aschoff (1943–1999), deutscher Arzt und Kinderpsychiater

Aschoff steht ebenfalls für:
 Aschoff-Tawara-Knoten, ein anderer Ausdruck für den Atrioventrikularknoten, benannt nach Ludwig Aschoff und Sunao Tawara

Siehe auch:
 Ashoff
 Aschhofen
 Aschenhof